Лидман — фамилия. Известные носители:

 Лидман, Дик Гуннар (род. 1967) — шведский футболист.
 Лидман, Дэвид (1905—1982) — американский филателист, писатель, журналист и редактор.
 Лидман, Сара (1923—2004) — шведская писательница, журналистка, драматург и критик.